Julian – imię

Osoby 
 Julian z Panonii – cesarz rzymski 284–285
 Julian z Brioude – św. męczennik (zm. ok. 304 r.)
 Julian nazwany przez chrześcijan Julianem Apostatą – cesarz rzymski 361–363
 Brat Julian węgierski dominikanin, który w 1235 oraz 1237 odbył podróże do praojczyzny Węgrów.
 Julian – postać z gry LF2
 Julian – biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy
 Julian – prawdopodobnie ostatni egzarcha Kartaginy, bizantyński komes Septem (Ceuty) pochodzenia wizygockiego
 Julian – mianowany przez zwolenników soboru chalcedońskiego patriarcha Antiochii

Miejscowości w USA 
 Julian – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Julian – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
 Julian – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre

de:Julian
hu:Gyula